Игнятович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Игнятович, Невена (род. 1990) — сербская горнолыжница, участница трёх Олимпиад.
 Игнятович, Яков (1822—1889) — сербский писатель.